A temporada de 2017–18 da Nedbank Cup foi a quadragésima sétima edição deste torneio sul-africano de clubes. O torneio, composto por confrontos únicos e eliminatórios, foi conquistado pelo Free State Stars que, na decisão, derrotou o Maritzburg United pelo placar mínimo.

Primeira fase

|}

Fase final

Veja também
 Final da Nedbank Cup de 2017–18

Ligações externas
 Website oficial 

Futebol de 2017–18 na África do Sul